

Patronyme
Manuel L. Quezon, président des Philippines

Toponyme

Quezon (province), une province des Philippines

 Quezon (Bukidnon), une municipalité des Philippines dans la province de Bukidnon
 Quezon (Isabela), une municipalité des Philippines dans la province d'Isabela
 Quezon (Nueva Ecija), une municipalité des Philippines dans la province de Nueva Ecija
 Quezon (Nueva Vizcaya), une municipalité des Philippines dans la province de Nueva Vizcaya
 Quezon (Palawan), une municipalité des Philippines dans la province de Palawan
 Quezon (Quezon), une municipalité des Philippines dans la province de Quezon
 Quezon City, une ville des Philippines de la province du Grand Manille

Homonymie de toponyme